Eberlanzia fait notamment référence à :
 Eberlanzia, un genre de solifuges ;
 Eberlanzia, un genre de plante.